Toteninsel bezeichnet
 eine in vor- und frühgeschichtlicher Zeit hauptsächlich für Bestattungen verwendete Insel
 eine Insel im Ostorfer See
 früher den Lorcher Werth (in den 1920er-Jahren als Ort für das geplante „Reichsehrenmal für unsere Gefallenen“ vorgesehen)
 eine Insel vor Deutsch-Ostafrika, heute Toten Island vor Tansania

in der bildenden Kunst
 Die Toteninsel, Gemälde von Arnold Böcklin
in der Musik
 Die Toteninsel (Hallén) (1898), Sinfonie von Andreas Hallén
 Die Toteninsel (Zöllner) op. 79 (1902), Komposition für Männerchor von Heinrich Zöllner
 Die Toteninsel (Rachmaninow) op. 29 (1909), sinfonische Dichtung von Sergei Wassiljewitsch Rachmaninow
 Die Toteninsel (Reger) op. 128 (1913), darin N°3: Tondichtung in „Vier Tondichtungen nach Arnold Böcklin“ von Max Reger
 Die Toteninsel (Felix Woyrsch) op. 53, Teil 1 der Drei Böcklin-Phantasien für großes Orchester von Felix Woyrsch 
 Die Toteninsel (Harald Blüchel) (2006), Teil 1 der Zauberberg-Trilogie, Musikstück von Harald Blüchel
in der Literatur
 Die Toteninsel (Gerhard Meier) (1979), Roman von Gerhard Meier
 Die Toteninsel (José Donoso) (1986), Roman von José Donoso 
 Die Toteninsel (Hans-Ulrich Horster, d.i. Eduard Rhein) (1986), Roman von Eduard Rhein 
 Toteninsel (Die drei ???) (2001), Roman von André Marx 
im Film
 Toteninsel (1921), Film von Carl Froelich
 Die Toteninsel (1955), Film von Viktor Tourjansky